Kapellet kan syfta på:

 Kapellet (Almqvist) – en novell av Carl Jonas Love Almqvist
 Kapellet (restaurang) – en restaurang i Helsingfors

Geografi

Antarktis 

 Kapellet (dal),

Svalbard och Jan Mayen 

 Kapellet (bergstopp), Svalbard, Spitsbergen,